Cédric Chauvin, né le  à Paris, est un joueur professionnel de handball.

Carrière 
Cédric Chauvin débute le handball à Cergy-Pontoise puis rejoint Saint-Ouen-l'Aumône en -18ans. Il devient ensuite professionnel au Pontault-Combault Handball en D1 puis D2 pendant 6 ans.

Puis il a évolué au Mulhouse Handball Sud Alsace pendant 2 saisons en D2 avant de rejoindre en 2013 le Lanester Handball en N1 pendant 5 saisons. En 2020, il signe à Hennebont en D2

Références 

Naissance en décembre 1987
Naissance à Paris
Handballeur français
Joueur du Pontault-Combault Handball